Силвер-Спринг, Сильвер-Спринг, Силвер-Спрингс, Сильвер-Спрингс (; ) — англоязычный топоним.

Топонимы 
США
 Силвер-Спрингс — статистически обособленная местность на Аляске.
  — парк штата в Иллинойсе.
 Силвер-Спринг — статистически обособленная местность и невключённая территория в Мэриленде.
 Сильвер-Спринг — станция метро и пригородных поездов.
 Обезьяны из Силвер-Спринг — 17 подопытных обезьян, которых изучали в Институте исследования поведения в одноимённом поселении с 1981 по 1991 год; внесли весомый вклад в науку, а также стали эпицентром громкого противостояния между учёными и защитниками прав животных.
  — статистически обособленная местность в Неваде.
  — аэропорт одноимённого поселения.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
 Силвер-Спрингс-Шорс — статистически обособленная местность во Флориде.
  — парк во Флориде.
  — невключённая территория во Флориде, находится на территории одноимённого парка.
  — комплекс артезианских источников, ботанический сад, бывший зоопарк у одноимённого поселения во Флориде, находятся на территории одноимённого парка.

См. также 
  — песня (1976) рок-группы Fleetwood Mac.
  — британская компания по производству безалкогольных напитков, существовавшая с 1886 по 2012 год.